Маннергейм, Карл Густав (1797—1854) — выдающийся финский энтомолог, сын Карла Эрика Маннергейма, дед маршала Маннергейма.
 Маннергейм, Карл Густав Эмиль (1867—1951) — генерал Русской Императорской армии, маршал Финляндии, финский государственный деятель, президент Финляндии в 1944—1946.
 Маннергейм, Карл Роберт (1835—1914) — промышленник, писатель; отец маршала Маннергейма.
 Маннергейм, Карл Эрик (1759—1837) — финский государственный деятель, граф (с 1825 года); прадед маршала.